

Carriera 
Ha giocato 3 partite nel campionato mondiale di calcio Under-20 2011.

Collegamenti esterni